Метрологі́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Метрологічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Метрологічна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці